Brotbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Conrad Brotbeck (1620–1677), Württemberger Professor der Astronomie, Physik und Medizin
 Stefan Brotbeck (* 1962), Schweizer Philosoph und Anthroposoph

Siehe auch:
 Brodtbeck
 Brodbeck